Даниел Отьой () е френски актьор и кинорежисьор, роден на 24 януари 1950 г. в град Алжир – столицата на Алжир. През 2001 печели награда Люмиер за най-добър актьор във филма Sade.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Френски режисьори
Носители на награда BAFTA
Носители на награда Сезар
Носители на награда Люмиер
Родени в Алжир (град)
Пие ноар